Die Open Seat Godó 2006 waren ein Tennisturnier, welches vom 24. bis 30. April 2006 in Barcelona stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche fand der Grand Prix Hassan II in Marrakesch statt, der anders als das Turnier in Barcelona, das zur Kategorie der International Series Gold zählte, nur zur International Series gehörte.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Spanier Rafael Nadal, der in diesem Jahr als Setzlistenerster seiner Favoritenrolle gerecht wurde und nur einen Satz im Turnierverlauf abgab. Es war der 15. Titel seiner Karriere und der zweite Titel in Barcelona in Folge. Sein Kontrahent im Finale Tommy Robredo hatte das Turnier 2004 gewonnen. Im Doppel siegten Leander Paes und Nenad Zimonjić im Vorjahr, die dieses Jahr mit jeweils anderen Partner früh ausschieden. Es gewannen die Setzlistenersten Mark Knowles und Daniel Nestor ihren 35. gemeinsamen Titel sowie nach 2004 ihren zweiten Titel in Barcelona.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 28 Paaren. Die acht bestplatzierten Spieler im Einzel sowie Paarungen im Doppel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 765.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 850.000 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Barcelona